Виктор Макарович Ильин (, р. 31 марта 1930, д. Селец, Мстиславский район, Могилёвская область) — белорусский учёный в области теоретической и прикладной электротехники. Почётный ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат технических наук, профессор кафедры теоретических основ электротехники БГУИР, академик Международной академии наук высшей школы, Заслуженный работник высшей школы БССР.

Биография 
В 1953 году окончил Белорусский политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1963—1966 годах работал заместителем декана, с марта 1971 года — декан энергетического факультета Белорусского политехнического института. С ноября 1971 года переведен на должность проректора по учебной работе Минского радиотехнического института (ныне — Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники). С февраля 1973 года по июнь 2000 года — ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Являлся депутатом районного и городского Советов народных депутатов. Автор 40 научных работ и трёх изобретений.

Научная деятельность 
Автор научных работ по теории нелинейных электрических цепей и систем. Разработал метод безгистерезисного намагничивания ферромагнитных материалов. Автор учебных пособий по электротехнике для вузов.

Награды и премии 
 Орден Отечества III степени (1999)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь»
 Большая серебряная медаль ВДНХ СССР
 Две Почётные грамоты Верховного Совета БССР
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь

Ссылки 
 Ильин Виктор Макарович

Физики Белоруссии
Физики СССР
Изобретатели Белоруссии
Почётные ректоры
Заслуженные работники высшей школы Белорусской ССР
Выпускники Белорусского технического университета
Преподаватели Белорусского технического университета
Ректоры Белорусского университета информатики и радиоэлектроники
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Награждённые медалью «90 лет Вооружённых сил Республики Беларусь»